James McIlroy (1879 - 1968), chirurgien et explorateur britannique ;
 James McIlroy  (1977 - ), guitariste ;
 Jimmy McIlroy (1931 - 2018), footballeur nord-irlandais ;
 Kate McIlroy (1981 - ), athlète, triathlète et cycliste néo-zélandaise ;
 Rory McIlroy (1989 - ), golfeur nord-irlandais ;
 Sammy McIlroy (1954 - ), footballeur nord-irlandais.